Ernst Bergmann henviser til:

 Ernst von Bergmann (mediciner) (1836–1907) – tysk mediciner
 Ernst von Bergmann (ægyptolog) (1844–1892) – østrigsk ægyptolog
 Ernst Bergmann (filosof) (1881–1945) – tysk filosof
 Ernst David Bergmann (1903–1975) – israelisk kemiker